De CECAFA Cup 2002 was de 26e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi duurde van 30 november tot en met 14 december 2002 en werd gehouden in Tanzania. Kenia won de titel voor de vijfde keer in de geschiedenis door in de finale van het thuisland te winnen met 3–2. Rwanda werd derde.

Deelnemers

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2002 op rsssf

Voetbal in 2002
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania